126-я бригада:
126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны
126-я танковая бригада
126-я бригада воздушного наблюдения